

Chimica 
 S47 – una delle Frasi S delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Trasporti 
  – linea Berlin Südkreuz – Berlin Spindlersfeld della S-Bahn di Berlino (Germania)